Băltăreți se poate referi la:
 Localități din România:
 Băltăreți, Buzău
 Băltăreți, Galați